Комаров — російське прізвище.

Відомі представники 

 Комаров Андрій Володимирович — полковник ЗСУ, лицар ордена Данила Галицького
 Комаров Богдан Михайлович (1882—1975) — український бібліограф та ботанік.
 Комаров Володимир Леонтійович (1869—1945) — російський та радянський ботанік, географ, академік.
 Комаров Володимир Михайлович (1927—1967) — радянський космонавт, двічі Герой Радянського Союзу (1964, 1967). Загинув під час посадки космічного корабля «Союз-1».
 Комаров Володимир Олексійович (1954—2011) — український історик, доктор педагогічних наук, професор.
 Комаров В'ячеслав Васильович (*1950) — український вчений-правник, кандидат юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України.
 Комаров Георгій Володимирович (1896—1944) — учасник Громадянської війни 1918-1922 років i німецько-радянської війни єфрейтор Герой Радянського Союзу
 Комаров Дмитро Костянтинович (*1983) — український журналіст, фотограф, автор і ведучий програми «Світ навиворіт» на каналі 1+1.
 Комаров Ігор Володимирович (* 1964) — український науковець у галузі органічної хімії, доктор хімічних наук, професор.
 Комаров Ігор Олексійович (1975—2014) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лео Комаров (1987) — фінський хокеїст
 Комаров Максим Анатолійович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Комаров Микита Геннадійович (1988) — білоруський хокеїст.
 Комаров Микола Анатолійович (1961) — український спортсмен, веслувальник, заслужений майстер спорту, срібний призер Олімпіади 1988 року.
 Комаров Михайло Федорович (1844—1913) — український письменник, брат О. Ф. Комарова.
 Комаров Олег
 Комаров Олег Васильович ( 1939) — радянський і український актор театру і кіно. Заслужений артист України.
 Комаров Олег Едуардович ( 1964) — радянський і російський актор кіно і телебачення. Колишній учасник КВК.
 Комаров Олександр
 Комаров Олександр Георгійович (1923—2013) — радянський хокеїст, чемпіон світу.
 Комаров Олександр Федорович (1842—1918) — український публіцист, брат М. Ф. Комарова.
 Комаров Олексій
 Комаров Олексій Миколайович (1973—2015) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Комаров Олексій Пилипович (1921—2013) — радянський академічний веслувальник, срібний олімпійський призер.
 Комаров Сергій Петрович (1891—1957) — радянський актор театру і кіно, Заслужений артист РРФСР.
 Комаров Ярослав Михайлович (1984—2016) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Словаччина 

 Комаров (Словаччина) (словац. Komárov) — село в Словаччині, Бардіївському окрузі Пряшівського краю.

Чехія 

 Комаров (Злін)
 Комаров (Оломоуц)
 Комаров (Табор)
 Комаров (Бероун)

Див. також (значення) 
 1836 Комаров — астероїд головного поясу, відкритий 26 липня 1971 року.

Примітки 

Російські прізвища